A Premier League-ben a hónap gólja díjat az a játékos kapja minden hónapban, aki augusztustól áprilisig a legszebb találatot szerezte. Erről egy online szavazáson döntenek, melynek 10%-át egy szakmai testület teszi ki.

A szezon végén a kilenc győztes közül valaki a szezon gólja díjazásában részesül, melyet ugyanazon módszerrel döntenek el, bár a 2016–2017-es idényben a májusi hónapban nem történt voksolás.

A díjat a 2016–2017-es bajnokságban vezették be, ettől kezdve szponzora a Budweiser.

A legutóbbi, 2023. februári győztese a Fulham játékosa, Willian.

Győztesek

Díjazás játékosok szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Díjazás klubok szerint 

A 2023. februári díjazással bezárólag.

Díjazás nemzetek szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 

 Premier League – A hónap védése díj
 Premier League – A hónap játékosa díj

Angol labdarúgó-bajnokság
Labdarúgással kapcsolatos díjak